Киттзе (, , Копчаны, , Кёпчень, ,  Гие́ца) — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  . Официальный код  —  10711. Граничит непосредственно со столицей Словакии Братиславой, улица Прессбургерштрассе непосредственно переходит в Копчьянскую улицу Братиславы.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Зенфтнер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 Партия UBFK занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Бургенланда